

Wydarzenia 

 Europa
 klęska Rzymian w bitwie nad rzeką Tolenus
 Lex Iulia w Rzymie